Juliette ou Julie Récamier, dite Madame Récamier (1777-1849), est une femme d'esprit et Merveilleuse du Directoire. Elle inspira plusieurs œuvres :
 Madame Récamier, film allemand réalisé par Joseph Delmont en 1920
 Madame Récamier, film français réalisé par Tony Lekain et Gaston Ravel en 1928